Times peut signifier :
 Times New Roman, une police de caractère
 The Times, un quotidien britannique

Voir aussi
 
The New York Times, un journal américain
The New York Times Magazine, un supplément du journal précédent
Los Angeles Times, un autre journal américain
Liberian Times, un journal libérian
Taipei Times, un journal taïwanais